Антоненки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Антоненки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Антоненки — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Антоненки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Антоненки — упразднённая в 1994 году деревня в Шабалинском районе Кировской области